Tilletiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Tilletiaceae i ordningen Tilletiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Tilletiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Tilletiaceae